Акуев:
 Акуев, Керим Гаджикурбанович (род. 1960) — российский юрист и политик.
 Акуев, Николай Ильич (род. 1941) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва, г. Алматы. От Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Окуев, Шима Хамидович
 Окуева, Амина Викторовна